L'US Open masculin 2004 est l'édition 2004 de l'US Open qui se déroule à Boston du 17 au . 

Lee Beachill remporte le titre en battant le  mondial Peter Nicol en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2004

Liens externes 

Masculin 2004
Squash en 2004
Événement sportif à Boston
Sport aux États-Unis en septembre 2004